Большая Александровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Большая Александровка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Большая Александровка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Большая Александровка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.

См. также 
 Великая Александровка